

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Albert Vielfaure, (1923-2007), homme politique canadien ;
 Louis Vielfaure, (1824-1891), homme politique français.

Homonymie de patronyme